Max (произносится: макс) — неоднозначный термин.

 Max — в математике и языках программирования обозначает функцию выбора максимального из своих аргументов. Например, Max(3, 6, 1) = 6. Количество аргументов произвольно, в качестве аргументов могут выступать числа или элементы заданного упорядоченного множества.
 MAX — аббревиатура для Multimedia Acceleration eXtensions.
 M.A.X. —  стратегическая компьютерная игра (1996, компания Interplay).

См. также 
 Maxx
 Min